Verkondigingskathedraal, Maria Boodschapkathedraal of Annuciatiekathedraal kan verwijzen naar:
 Grote Metropolitaan, Athene, Griekenland
 Annunciatiekathedraal (Charkov), Oekraïne
 Verkondigingskathedraal (Alexandrië), Egypte 
 Verkondigingskathedraal (Kazan), Rusland 
 Verkondigingskathedraal (Moskou), Rusland
 Kathedraal van Otranto, Italië
 Verkondigingskathedraal (Voronezj), Rusland

Zie ook
 Verkondigingskerk (doorverwijspagina)

Verkondiging